Karlsøya ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Karlsøya (Bodø), Insel in der Kommune Bodø in der norwegischen Provinz (Fylke) Nordland
 Karlsøya (Karlsøy), Insel in der Kommune Karlsøy in der norwegischen Provinz Troms og Finnmark
 Karlsøya (Ørland), Insel in der Kommune Ørland in der norwegischen Provinz Trøndelag

Siehe auch:
 Kalsoyarfjørður, Meerenge zwischen den Inseln Kalsoy und Kunoy, Färöer
 Kalsoy, Insel der Färöer